Холмська земля — історико-географічна область Русі, розташована на захід від середини Західного Бугу.
 Холмська земля (Хумська земля) — одна з назв Захумля, історичної області на території сучасних Герцеговини і Далмації.
 «Холмська Земля» — холмський тижневик (1942-1944).